Борьба продолжается может означать:

 «Борьба продолжается» () — итальянская леворадикальная организация, созданная в Турине в 1969 г.